Tysklands fotbollslandslag kan avse
Tysklands herrlandslag i fotboll
Tysklands damlandslag i fotboll